Love by Chance – serie televisiva indiana del 2014
 Un amore dolce (Love by Chance) – film televisivo statunitense del 2016
 Love by Chance – film statunitense del 2017
 Bangoen rak - Love by Chance – serie televisiva thailandese del 2018